Апелдорн:

 Апелдорн — община в провинции Гелдерланд (Нидерланды).
 Апелдорн — город в 90 километрах к востоку от Амстердама, в центральных Нидерландах.